Piłka wodna na Letniej Uniwersjadzie 2007, odbyła się w obiekcie Srinakharinwirot University, w dniach 10 - 17 sierpnia, w Bangkoku. Rywalizowały tylko drużyny męskie.

Faza grupowa 

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Druga faza 

Drużyny, które zwyciężyły w II. fazie rozgrywek - awansowały do ćwierćfinałów, z kolei drużyny przegrane, walczyły o miejsca 9-12.

Mecze o miejsca 13-15

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o miejsca 11-12

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o miejsca 7-8

Mecz o 3. miejsce

Faza finałowa

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2007
2007